Vincent Laurensz van der Vinne (1628 - 1702), Nederlands schilder, wever en auteur
 Vincent Laurensz van der Vinne (1686 - 1742), kleinzoon van Vincent Laurensz (1628)
 Vincent Jansz van der Vinne (1736 - 1811), Nederlands schilder en achterkleinzoon van Vincent Laurensz (1628) en neef van Vincent Laurensz (1686)